Südtangente bezeichnet mehrere Straßen:

 in Karlsruhe, siehe Südtangente (Karlsruhe)
 in Koblenz, siehe Südbrücke (Koblenz)
 in Wuppertal, siehe Südtangente (Wuppertal)
 in Berlin die ehemals geplante Südtangente, siehe Bundesautobahn 106
 in Bonn die geplante Südtangente (Bonn), siehe auch Bundesautobahn 562